Côte Ouest (titre original : Knots Landing) est un feuilleton télévisé américain ;
Côte Ouest est un album de Tepr ;
Si le terme géographique de côte Ouest peut être appliqué à tout pays ou territoire possédant une côte à l'ouest, le terme est généralement associé à la géographie des États-Unis d'Amérique.
Côte ouest des États-Unis
Cote Ouest, un groupe de rock français de la fin des années 70.